Miejscowości w USA:
 Lorain – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Lorain
 Lorain – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
 Lorain – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
Gminy w USA:
 Lorain (ang. Lorain Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nobles
 Lorain (ang. Lorain Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lorain (ang. Lorain County) – w stanie Ohio